Fellerhof ist der Ortsname von

 Fellerhof (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern
 Fellerhof (Marklkofen), Ortsteil der Gemeinde Marklkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

Siehe auch
 Feller Hof bei Fell/Mosel im Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz